La Coupe Intertoto 2008 est la quatorzième et dernière édition de la Coupe Intertoto organisée par l'Union des associations européennes de football (UEFA). Elle se déroule en juin et juillet 2008. C'est aussi la dernière édition de cette compétition annuelle, le président de l'UEFA Michel Platini ayant souhaité réformer les compétitions européennes pour ne maintenir que la Ligue des champions et la Coupe de l'UEFA. Le SC Braga remporte la compétition.

Fonctionnement 
Cette compétition met aux prises 50 clubs provenant d'autant de fédérations membres de l'UEFA. Seules les fédérations d'Andorre, du Liechtenstein et de Saint-Marin ne sont pas représentées. Pour limiter les frais de déplacement, les équipes sont réparties dans trois zones géographiques: la région Sud - Méditerranée, la région Centre - Ouest et la région Nord.

La Coupe Intertoto 2008 se déroule sur trois tours et permet aux 11 équipes vainqueurs de se qualifier pour le deuxième tour de qualifications de la Coupe UEFA 2008-2009. Ce mode de fonctionnement est en vigueur depuis la Coupe Intertoto 2006. Le classement des fédérations établit à l'issue de la saison 2007-2008 à partir des coefficients UEFA détermine les clubs exemptés du premier tour. Les représentants des 8 premières fédérations - dans l'ordre Espagne, Angleterre, Italie, France, Allemagne, Portugal, Roumanie et Pays-Bas - sont ainsi intégrés directement au troisième tour. Les équipes des fédérations classées entre la  et la  - dans l'ordre Russie, Écosse, Ukraine, Belgique, République tchèque, Turquie, Grèce, Bulgarie, Suisse, Norvège, Israël, Serbie, Danemark et Autriche - débutent la compétition au deuxième tour.

Le tirage au sort des trois tours de la Coupe Intertoto 2008 est effectué le 21 avril 2008. Les matchs aller et retour du premier tour ont lieu respectivement les 21-22 et 28-29 juin 2008. Le deuxième tour se déroule les 5-6 et 12-13 juillet 2008. Les matchs du troisième tour ont lieu les 19-20 et 26-27 juillet 2008.

Région Sud - Méditerranée 
17 équipes sont regroupées au sein de la région Sud - Méditerranée. Elles représentent les fédérations d'Albanie, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Chypre, Croatie, Espagne, Grèce, Israël, Italie, Macédoine, Malte, Monténégro, Portugal, Serbie, Slovénie, Suisse et Turquie. Chacune de ces fédérations envoie une équipe en Coupe Intertoto. Les équipes de cette région se disputent 4 places qualificatives pour la Coupe UEFA 2008-2009. La compétition se déroule sur trois tours différents et en matchs aller-retour. Certaines équipes disputent le premier tour, d'autres sont qualifiées d'office pour le deuxième tour et les représentants des fédérations espagnole, italienne et portugaise intègrent la compétition directement au troisième et dernier tour.

Les qualifiés pour la Coupe UEFA 2008-2009 dans cette région sont le SSC Naples, le Deportivo La Corogne, le Sporting Braga et le Grasshopper Zürich.

* = Tête de série lors du tirage au sort; e = Victoire aux buts marqués à l'extérieur

Région Centre - Ouest 
18 équipes sont regroupées au sein de la région Centre - Ouest. Elles représentent les fédérations d'Allemagne, Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Belgique, Biélorussie, France, Géorgie, Hongrie, Kazakhstan, Luxembourg, Moldavie, Pologne, République tchèque, Roumanie, Russie, Slovaquie et Ukraine. Chacune de ces fédérations envoie une équipe en Coupe Intertoto. Les équipes de cette région se disputent 4 places qualificatives pour la Coupe UEFA 2008-2009. La compétition se déroule sur trois tours différents et en matchs aller-retour. Certaines équipes disputent le premier tour, d'autres sont qualifiées d'office pour le deuxième tour et les représentants des fédérations allemande, française et roumaine intègrent la compétition directement au troisième et dernier tour.

Les qualifiés pour la Coupe UEFA 2008-2009 dans cette région sont le FC Vaslui, le VfB Stuttgart, le Stade rennais et le SK Sturm Graz.

* = Tête de série lors du tirage au sort; ( ) = Tirs au but; ap = Après prolongation; e = Victoire aux buts marqués à l'extérieur

Région Nord 

15 équipes sont regroupées au sein de la région Nord. Elles représentent les fédérations d'Angleterre, Danemark, Écosse, Estonie, Finlande, Îles Féroé, Irlande, Irlande du Nord, Islande, Lettonie, Lituanie, Norvège, Pays-Bas, Pays de Galles et Suède. Chacune de ces fédérations envoie une équipe en Coupe Intertoto. Les équipes de cette région se disputent 3 places qualificatives pour la Coupe UEFA 2008-2009. La compétition se déroule sur trois tours différents et en matchs aller-retour. Certaines équipes disputent le premier tour, d'autres sont qualifiées d'office pour le deuxième tour et les représentants des fédérations anglaise et hollandaise intègrent la compétition directement au troisième et dernier tour.

Les qualifiés pour la Coupe UEFA 2008-2009 dans cette région sont Aston Villa, Rosenborg et l'IF Elfsborg.

* = Tête de série lors du tirage au sort; e = Victoire aux buts marqués à l'extérieur

Déroulement 

Les équipes marquées d'un astérisque font partie des fédérations têtes de série lors du tirage au sort général.

Premier tour

Deuxième tour

Troisième tour

Parcours en Coupe UEFA 
Le Sporting Clube de Braga est le vainqueur de la Coupe Intertoto 2008. En effet, c'est le club parmi ceux qui se sont qualifiés via l'Intertoto qui est allé plus loin en Coupe UEFA. Parmi les vainqueurs du troisième tour, l'équipe qui va le plus loin en Coupe UEFA est déclarée vainqueur de la Coupe Intertoto 2008. A noter que l'UEFA considère les dix autres vainqueurs lors des zones géographiques co-vainqueurs aussi par rapport au vainqueur général.
 Trois clubs (Grasshopper Zürich, Sturm Graz et Elfsborg) ont été éliminés au second tour préliminaire de la Coupe UEFA.
 Trois clubs (Naples, Vaslui, Rennes) ont été éliminés au premier tour de la Coupe UEFA. 
 Parmi les cinq équipes restantes seul Rosenborg est éliminé en phase de groupe de la Coupe UEFA.
 Trois équipes (Stuttgart, La Corogne, Aston Villa) sont éliminées en seizièmes de finale.
 Le Sporting Braga est la seule équipe de la Coupe Intertoto à avancer ensuite vers les huitièmes de finale et est donc vainqueur de la dernière Coupe Intertoto.

Notes et références

Voir aussi 
 Ligue des champions 2008-2009
 Coupe UEFA 2008-2009

Lien externe 
 Site officiel

Coupe Intertoto
Football en 2008